Franz von Glasenapp ist der Name folgender Personen:

* Franz von Glasenapp (Landrat) (1680–1737), preußischer Landrat
 Franz Christian von Glasenapp (~1712–1771), Landrat des Kreises Schlawe-Pollnow
 Franz Georg von Glasenapp (1857–1914), preußischer Generalleutnant, Kommandeur der Schutztruppe im Reichskolonialamt